Afala steht für:
Affala, Gemeinde in Niger
Afala Island, Felseninsel der Südlichen Shetlandinseln
Siehe auch:
 A Fala